Florentino Ameghino peut désigner :

Patronymes 
 Florentino Ameghino, naturaliste, paléontologue et anthropologue argentin.

Toponymes 
 Canal Florentino Ameghino, cours d'eau artificiel situé dans la province de Buenos Aires ;
 Parc Florentino Ameghino, parc de la ville autonome de Buenos Aires ;
 Département de Florentino Ameghino, division administrative de la province de Chubut ;
 Partido de Florentino Ameghino, division administrative de la province de Buenos Aires ;
 Florentino Ameghino, localité située dans la province de Buenos Aires ;
 Florentino Ameghino, localité située dans la province de Chubut ;
 Florentino Ameghino, localité située dans la province de Misiones.